Paaren bezeichnet:

 Paaren im Glien, einen Ortsteil von Schönwalde-Glien, Landkreis Havelland, Brandenburg
 ein Gemeindeteil im Ortsteil Uetz-Paaren der Stadt Potsdam, Brandenburg